NGC 4752 (другие обозначения — ZWG 71.58, PGC 43555) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4752
Волосы Вероники (созвездие)